Der schwarze Ritter steht für:
 Tatort: Der schwarze Ritter, deutscher Kriminalfilm von 2000 aus der Reihe Tatort (Folge 443)
 Ivanhoe – Der schwarze Ritter, US-amerikanisch-britischer Ritterfilm aus dem Jahr 1952
 Der schwarze Ritter (1983), niederländischer Film von Wim Verstappen (Originaltitel: De zwarte ruiter)
 Der schwarze Ritter (2009), Folge 88 der Krimiserie SOKO Wismar, siehe SOKO Wismar/Episodenliste #Staffel 6
 Der schwarze Ritter (Roman), Roman aus dem Jahr 1933 von Herrmann Mostar zu Karl Marx
 Prinz Arco – der Schwarze Ritter, deutsches Hörspiel von 1975
 Der schwarze Ritter (Ballade, Ludwig Uhland), Ballade von Ludwig Uhland
 Der schwarze Ritter (Ballade, August Söderman), Ballade von August Söderman

Der schwarze Ritter war der Beiname folgender Personen:
 Heinrich Borcke († 1497), kurfürstlich brandenburgischer und herzoglich pommerscher Rat
 Franz Nádasdy von Fogarasföld (1555–1604), ungarischer Adliger

Siehe auch:
 Schwarzer Ritter